Municipio de Goose Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Goose Creek (Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Union.
 Municipio de Goose Creek (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Piatt.